Lessin ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Jurjewitsch Lessin (1958–2015), russischer Politiker und Medienmanager
 Tia Lessin, US-amerikanische Filmproduzentin und Filmregisseurin